San Bernardo (Bogliasco), een plaats in de gemeente Bogliasco, Genua, Italië
San Bernardo (Chaco), een plaats in de Argentijnse provincie Chaco
San Bernardo (Chili), een gemeente in de Chileense regio Metropolitana
San Bernardo (Cundinamarca), een gemeente in het Colombiaanse departement Cundinamarca
San Bernardo (heilige), een beschermheilige van onder andere een aantal Italiaanse gemeenten
San Bernardo (metrostation) van de metro van Madrid
San Bernardo (Nariño), een gemeente in het Colombiaanse departement Nariño
San Bernardo (Sevilla), een wijk van Sevilla
 San Bernardo (2000), een Spaanse film uit 2000, geregisseerd door Joan Potau
San Bernardo del Tuyú, een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Sierra San Bernardo, een gebergte in de provincie Chubut, Argentinië

Zie ook:
Saint-Bernard (doorverwijspagina)
San Bernardino (doorverwijspagina)